

Biologia 
 GUG – codone del codice genetico a cui corrisponde la valina, e codone di avvio della traduzione per i soli procarioti

Codici 
 GUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guari (Papua Nuova Guinea)
 gug – codice ISO 639-3 della lingua guaraní paraguaiana

Sigle 
 GUG-Gruppo Ufficiali Gara della Federazione Italiana Nuoto

Altro 
 Gug – creatura immaginaria presente nei libri di H.P. Lovecraft